Avallon bezeichnet:
 Avallon, eine französische Gemeinde in der Region Bourgogne
 Arrondissement Avallon, ein französisches Arrondissement
 Kanton Avallon, einen französischen Kanton

Siehe auch: 
 Avalon, Avallone